Palpifer bezeichnet

 eine Struktur der Mundwerkzeuge der Insekten, siehe Palpifer (Insekt)
 eine Schmetterlingsgattung, siehe Palpifer (Wurzelbohrer)